Лисицина — женская форма фамилии Лисицин.
 Лисицина, Валентина Михайловна (1921—1989) — советская лётчик-истребитель

См. также 
 Лисицына
 Лисицино